O Botola de 2006-07 foi à 51ª temporada da Premier League marroquina. Olympique Khouribga venceu seu 1° campeonato na história de forma surpreendente.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos